Vanessa může být:

 Vanessa – cizí podoba českého jména Vanesa
 Vanessa (skupina) – česká hudební skupina
 Vanessa (opera) – opera Samuela Barbera
 Vanessa (rod motýlů) – rod motýlů s českým názvem babočka, do něhož patří například babočka admirál.